

Чалбун — річка в Кіровській області, ліва притока Моломи
 Чалбун — присілок, Опарінський район, Кіровська область